Бату́м может означать:

 Батум — старое название грузинского города Батуми.
 «Батум» — миноносец Черноморского флота.
 «Батум» — пьеса Михаила Булгакова.

См. также